Britt Scholte (1997-) une actrice, présentatrice et youtubeuse néerlandaise ;
 Danny Scholte, membres du duo de DJ néerlandais Rotterdam Termination Source ;
 Tom Scholte, acteur américain.